Андре́й Евге́ньевич Крыло́в () — советский и российский , текстолог, .

Биография 
В 1978 году закончил Московский экономико-статистический институт (МЭСИ), инженер-экономист, по специальности никогда не работал. В СССР служил лаборантом на кафедре иностранных языков Московского Медицинского института, радиомонтажником на машиностроительном заводе, инженером в НИИ информации по атомной науке и технике (ЦНИИатоминформ), представителем уральской старательской артели в Москве.

С 1972 года занимается историографией и текстологией такого рода литературы как авторская песня, а также городского (уличного и пр.) фольклора. В 1978—1981 годах — на общественных началах заведующий архивом Московского КСП. В 1979—1985 — главный редактор самиздатской газеты «Менестрель», материалы из которой до сих пор перепечатывают различные издания. Два выпуска этой газеты републикованы в полном составе в России (факсимильно) и в США. В 1980—1991 годах — председатель комиссии по творческому наследию В. С. Высоцкого при Всесоюзном совете клубов самодеятельной (авторской) песни.

После отмены цензуры недолго работал главным редактором фирмы, издающей песни поющих поэтов. С 1996 по 2003 годы — заместитель директора по музейной и научной работе Государственного культурного центра-музея В. С. Высоцкого.

С 1987 года публикуется во многих советских, российских и московских газетах и журналах, а также в различных альманахах и сборниках (впервые — текстологическая подготовка и краткие комментарии ко второму изданию книги В. Высоцкого «Нерв», 1982). Текстолог и составитель ряда сборников В. Высоцкого и воспоминаний о нём. В 1989—1991 гг. в соавторстве с Владимиром Новиковым вёл регулярную рубрику «Антология авторской песни» в журнале «Русская речь» Российской Академии Наук. В 1990—2002 гг. опубликовал отдельными изданиями, в сборниках и журналах более двух десятков библиографий о творчестве поэтов-бардов (часть — в соавторстве с В. Ш. Юровским). Был главным редактором и составителем (с Б. Б. Жуковым; В. А. Щербаковой) шести выпусков ежегодника «Мир Высоцкого» (1997—2002), составителем четырёх сборников научных статей о творчестве Б. Окуджавы (2002) и А. Галича (2001—2009). В качестве консультанта (научного консультанта, научного редактора) участвовал в подготовке ряда телефильмов и книг по теме авторской песни.

В работах 1987—1990 годов впервые научно обосновал подходы к публикации устной авторской поэзии на примере творчества Высоцкого, за что на первых порах подвергся необоснованной критике на страницах газеты «Советская культура» и журнала «Литературное обозрение». В настоящее время издания, основанные на сформулированных тогда принципах, безусловно признаны в научной среде и считаются наиболее авторитетными.
Двухтомник Владимира Высоцкого с его текстологической подготовкой и примечаниями (1990) выдержал в различных издательствах около двадцати изданий.

Автор двух книг о творчестве Александра Галича, популяризирующих текстологию как науку и развивающих принципы подготовки текстов звучащей литературы (2001, 2003), книги воспоминаний о Булате Окуджаве (2005); сборника статей и материалов о крылатых выражениях из авторской песни (2011); соавтор книги комментариев к песням Владимира Высоцкого (с А. В. Кулагиным; 2009, 2010).

С 2003 года является главным редактором и составителем ежегодного альманаха «Голос надежды. Новое о Булате». Продолжает выступать со статьями и рецензиями на страницах научных сборников, а также журналов «Континент», «Грани», «Вопросы литературы», «Новое литературное обозрение».

С 2003 года — член Союза российских писателей.

Основные работы

Авторские книги 
 Галич — «соавтор». М.: Благотворительный фонд Владимира Высоцкого, 2001. 124 с. ISBN 5-93038-005-8.
 Не квасом земля полита…: Примеч. к «человеч. трагедии» Александра Галича. 2-е изд., испр. и доп. Углич: Промдизайн К, 2003. 92 с.
 Мои воспоминания о Мастере, или Как я стал агентом КГБ. М.: Булат, 2005. 160 с. ISBN 5-98557-004-5.
 Высоцкий как энциклопедия советской жизни: Комментарий к песням поэта / В соавт. с А. В. Кулагиным. 2-е изд., испр. и доп. М.: Булат, 2010. 384 с. ISBN 978-5-91457-008-5.
 Слова — как ястребы ночные: О крылатых выражениях из авторской песни. м.: Булат, 2011. 272 с. ISBN 978-5-91457-011-5.

Составленные тематические сборники, антологии и альманахи 
 Владимир Высоцкий. Четыре четверти пути: Сб. / Сост. и примечания; Подгот. текстов стихотворений совм. с Б. Акимовым. М.: Физкультура и спорт, 1988. 286 с.; То же: 4-е изд.1990. ISBN 5-278-00288-3.
 Старатель: Ещё о Высоцком. Сб. восп. / Сост. совм. с Ю. Тыриным; Худож. М. Златковский. М.: Аргус, 1994. 400 с. ISBN 5-85549-039-4.
 Мир Высоцкого: Исслед. и материалы: Альм. / Совм. с Б. Б. Жуковым. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1997. [Вып. I]. 535 с. ISBN 5-901070-01-1.
 Мир Высоцкого / Совм. с В. Ф. Щербаковой [здесь и далее]. Вып. II. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1998. 672 с. ISBN 5-88673-010-9.
 Мир Высоцкого. Вып. III. В 2 т. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1999. 608+624 с. ISBN 5-88673-011-7; ISBN 5-93038-010-4.
 Мир Высоцкого. Вып. IV. 2000. 704 с. ISBN 5-93038-001-5.
 Мир Высоцкого. Вып. V. М., 2001. 720 с. ISBN 5-93038-007-4.
 Мир Высоцкого. Вып. VI. М., 2002. 520 с. ISBN 5-901070-05-4.
 Галич: Проблемы поэтики и текстологии. Вып. 1. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2001. 232 с. (Прил. к V вып. альм. «Мир Высоцкого»). ISBN 5-93038-006-6.
 Галич: Новые ст. и материалы. Вып. 2. М.: ЮПАПС, 2003. 288 с. ISBN 5-89467-016-0.
 Галич: Новые ст. и материалы. Вып. 3. М.: Булат, 2009. 368 с. ISBN 978-5-91457-005-4.
 Окуджава: Проблемы поэтики и текстологии. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2002. 260 с. (Прил. к VI вып. альм. «Мир Высоцкого»). ISBN 5-90107-003-8.
 Голос надежды: Новое о Булате Окуджаве. [Вып. 1]. М.: Булат, 2004. 448 с. ISBN 5-98557-001-0.
 Голос надежды. Вып. 2. М., 2005. 496 с. ISBN 5-98557-003-7.
 Голос надежды: Новое о Булате. Вып. 3. М., 2006. 544 с. ISBN 5-98557-005-3.
 Голос надежды. Вып. 4. М., 2007. 512 с. ISBN 978-5-98557-009-0.
 Голос надежды. Вып. 5. М., 2008. 624 с. ISBN 978-5-91457-001-6.
 Голос надежды. Вып. 6. М., 2009. 496 с. ISBN 978-5-91457-006-1.
 Голос надежды. Вып. 7. М., 2010. 624 с. ISBN 978-5-91457-010-8.
 Голос надежды. Вып. 8. М., 2011. 554 с. ISBN 978-5-91457-012-2.
 Голос надежды. Вып. 9. М., 2012. 692 с. ISBN 978-5-91457-016-0.
 Голос надежды. Вып. 10. М., 2013. 672 с. ISBN 978-5-91457-018-4.
 Проверено временем. О текстологии и поэтике Галича. M.: Либрика, 2020. 630 с. ISBN 978-5-906922-67-0

Избранные библиографии 
 Владимир Семенович Высоцкий: Список лит. (Критика, филология, лингвистика, текстология, вуз. и шк. преподавание, рец., библиогр.). М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1998. 16 с.
 Владимир Семёнович Высоцкий: (Критика, филология, лингвистика, текстология, вузов. и шк. преподавание, рец., справ. материалы). Список лит. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2000. 16 с. ISBN 5-93038-004-8.
 Владимир Семенович Высоцкий: (Критика, филология, лингвистика, текстология, вузов. и шк. преподавание, рец., коммент., библиогр.). М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2003. 16 с. ISBN 5-901070-06-2.
 Артисту и поэту Владимиру Высоцкому: 109 кн. из б-ки поэта [с дарственными] // Совет. библиогр. 1991. № 3 (май-июнь). С. 125—135.
 Список книг из библиотеки В. С. Высоцкого: (II) / Совм. с М. Э. Тихомировой, Е. Ю. Илютиной // Мир Высоцкого. М., 1997. [Вып. I]. С. 456—476.
 Публикации научного характера о Владимире Высоцком, не входившие в библиографии // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы: Альм. Вып. III: [В 2 т.]. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1999. Т. 2. С. 584—587.
 Владимир Высоцкий: [Кн. 1981—1999] / Совм. с В. Юровским // 50 российских бардов: Справ. / Сост. Р. Шипов. М.: Магазин «Москва», 2001. С. 102—120. (Б-ка журн. «Вагант-Москва»; Вып. 422—433).
 Владимир Семенович Высоцкий: Библиогр. список [Критика, науч. публ. 2002—2004; Доп. к 2000—2002] // Поэзия и песня В. Высоцкого: Пути изучения. Сб. науч. ст. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. С. 174—189.
 Новинки высоцковедения: (Критика, филология, лингвистика, текстология, вузов. и шк. преподавание, рец., библиогр.). Библиогр. список лит. 2005—2006 // Владимир Высоцкий в контексте художественной культуры: Сб. науч. ст. Самара: Самар. ун-т, 2006. С. 292—300.
 Александр Галич: [1988-1999] // 50 российских бардов. С. 121—132.
 Литература о творчестве Галича: (Критика, преподавание, науч. исслед. 1988—2001) // Галич: Проблемы поэтики и текстологии. [Вып. 1]. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 2001. 218—223 с.
 А. Галич в русскоязычном тамиздате: Библиогр. соч. (1965—1990) // Галич: Новые ст. и материалы. [Вып. 2]. М.: ЮПАПС, 2003. 273—278 с.
 Публикации Б. Окуджавы 1990—1993 гг. / Совм. с В. Ш. Юровским // Библиогр. 1994. № 2 (март-апр.). С. 66-76.
 Булат Окуджава. Скорбное лето девяносто седьмого: Материалы к библиогр. Моск. изд. // Библиогр. 1997. № 5 (сент. окт.). С. 59-69.
 Булат Шалвович Окуджава: [1945-1997; первые публикации; литература об О.] / Совм. с В. Ш. Юровским // Лит. обозрение. 1998. № 3 (май-июнь). С. 52-63.
 Булат Шалвович Окуджава: Кат. прижизн. публ. стихотворений: [Публикации в авт. сб.; стихи, не вошедшие в авт. сб.] // Мир Высоцкого: Исслед. и материалы. Альм. Вып. II. М.: ГКЦМ В. С. Высоцкого, 1998. С. 609—639.
 Булат Окуджава: Материалы к библиогр. (1997—1998) / Совм. с В. Ш. Юровским // «Свой поэтический материк…»: Науч. чтения, посвящ. 75-летию со дня рожд. Булата Окуджавы. М.: Каф. истории рус. лит. XX в. филолог. ф-та МГУ им. М. В. Ломоносова, 1999. С. 50-74.
 Булат Окуджава: [1945-2000: публикации стихов, не входившие в авт. сб.; 1993—2000: доп. к библиогр. И. Ханукаевой] / Совм. с В. Юровским // 50 российских бардов. С. 298—318.
 Булат Шалвович Окуджава: Материалы к библиогр. (1999—2000) / Совм. с В. Ш. Юровским // Голос надежды. [Вып. 1]. С. 408—432.
 Булат Шалвович Окуджава: Материалы к библиогр. (2001—2002) / Совм. с В. Ш. Юровским // Голос надежды. Вып. 2. С. 447—473.
 Библиографический список текстов Б. Окуджавы, не вошедших в его собрание / Совм. с В. Ш. Юровским // Голос надежды. Вып. 3. С. 511—520.
 Научное окуджавоведение за 2004—2006 годы: (Крат. библиогр. список ст.) / Совм. с В. Юровским // Голос надежды. Вып. 4. С. 489—493.
 Блиц и мини: К библиогр. Булата Окуджавы [1964-1999: Доп. изд.] / Совм. с В. Юровским // Голос надежды. Вып. 6. С. 460—477.
 Булат Окуджава: Библиогр. 2003—2005 гг. / Совм. с В. Ш. Юровским // Голос надежды. Вып. 8. С. 469—520.

Составленные сборники произведений 
 Высоцкий В. С. Я куплет допою…: Песни для кино / Подгот. текстов и примеч.; Запись рассказов о кино совм. с И. Роговым. М.: Киноцентр, 1988. 256 с.
 Высоцкий В. С. Поэзия и проза / Сост. совм. с Вл. Новиковым; Текстол. подгот., коммент. и библиогр. М.: Кн. палата, 1989. 448 с. (Популяр. б-ка) ISBN 5-7000-0135-7.
 Высоцкий В. С. Свой остров: Песни о море и моряках / Подгот. текстов и примеч. М.: Прометей, 1990. 74 с. ISBN 5-7042-0167-9.
 Высоцкий В. С. Сочинения: В 2 т. / Подгот. текста, коммент. и библиогр. М.: Худож. лит., 1990. 640+544 с. ; То же. — 13-е изд., испр. М.: Локид: Осирис, 1999. 528+528 с.
 Высоцкий В. С. 130 песен для кино / Текстол. подгот. и примеч. М.: Киноцентр, 1991. 304 с.
 Высоцкий В. С. Добро остаётся добром / Сост. подгот. текста и коммент. М.: Молодая гвардия, 2003. 410 с. (Б-ка лирич. поэзии). ISBN 5-235-02572-5.
 Высоцкий В. С. Песни. Екатеринбург: У-Фактория, 2009. 702 с. ISBN 978-5-9757-0378-1.
 Высоцкий В. С. Избранное: В 2 кн. / Ил. И. Меглицкого. М.: Локид-пресс, 2005. 528+512 с. ISBN 5-98601-013-2.
 Высоцкий В. С. Песни беспокойства: Избр. произведения / Коммент. совм. с А. В. Кулагиным; Библиогр. Ил. М. М. Шемякина. СПб.: Вита Нова, 2012. 584 с. ISBN 978-5-93898-391-5.

Избранные статьи 
 К вопросу о текстологии произведений В. С. Высоцкого // В. С. Высоцкий: исследования и материалы. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1990. С. 169—177.
 О жанровых песнях и их языке: (По материалам творческого наследия Александра Галича) // Мир Высоцкого. [Вып. I]. М., 1997. С. 365—371.
 «Про нас про всех»?: Исторический контекст песни «Охота на волков» // Мир Высоцкого. Вып. II. М., 1998. С. 28-43.
 Александр Галич: детали биографии и реалии эпохи // История. 1999. Дек. (№ 45). С. 14-16.
 Как это всё было на самом деле // Вопросы литературы. 1999. Вып. 6. С. 279—286.
 О трёх «антипосвящениях» Александра Галича // Континент. 2000. № 105. С. 313—343.
 О проблемах датировки авторских песен: На примере творчества Александра Галича // Галич: Проблемы поэтики и текстологии: Сб. М., 2001. С. 166—203.
 «Снова август» // Вопросы литературы. 2001. Вып. 1. С. 298—311.
 Песня «Через десять лет»: трудный случай текстологии // Мир Высоцкого. Вып. V. М., 2001. С. 375—386.
 Рядовой Борисов и рядовой Банников: А. Грин и Высоцкий // Творчество Владимира Высоцкого в контексте художественной культуры XX века: Сб. ст. Самара: Дом печати, 2001. С. 60-65.
 Заметки администратора на полях высоцковедения // Вопросы литературы. 2002. № 4 (июль-авг.). С. 360—385.
 «Коломийцев в полный рост» // Иерусалимский журнал. 2002. № 11. С. 166—178.
 О задачах и особенностях текстологии поэтических произведений Б. Ш. Окуджавы: К постановке проблемы // Окуджава: Проблемы поэтики и текстологии. М., 2002. С. 163—193.
 Алексей Толстой в устном рассказе Александра Галича // «Третий Толстой» и его семья в русской литературе: Сб. науч. ст. Самара: Изд-во Администрации Самар. обл., 2003. С. 183—191.
 Песня про острова // Галич: Новые статьи и материалы: Сб. М.: ЮПАПС, 2003. С. 17-30.
 «За хурдою-мурдой»: О четвёртом «антипосвящении» Галича // Галич: Новые статьи и материалы: Сб. М.: ЮПАПС, 2003. С. 40-52.
 Реалии эпохи в поэзии Высоцкого: Проблемы комментирования // Русская литература XX—XXI веков: проблемы теории и методологии изучения. Материалы Междунар. науч. конф. 10-11 нояб. 2004 г. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2004. С. 140—145.
 Биографический миф и реальная биография поэта: Легенда о невстрече Окуджавы с Ахматовой // Русская литература XX—XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Второй Междунар. науч. конф. 16-17 нояб. 2006 г. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2006. С. 65-68.
 Шансонье всея Руси в ландшафте тоталитарной системы // Поэзия и песня В. Высоцкого: Пути изучения. Сб. науч. ст. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. С. 4-51.
 В поисках одной даты; Воротясь из Тагила // Голос надежды. Вып. 3. М., 2006. С. 163—177, 222—230.
 Как «разрешали» Высоцкого: 1986 год / В соавт. с А. В. Кулагиным // Из истории филологии: Сб. ст. и материалов к 85-летию Г. В. Краснова. Коломна: КГПИ, 2006. С. 144—154.
 «Фотограф Жора» и его родственник «Промоксис»: «Тупиковая ветвь» творчества? / В соавт. с А. В. Кулагиным // Голос надежды. Вып. 4. М., 2007. С. 196—235.
 О современном состоянии и проблемах комментирования поэтических текстов В. Высоцкого // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2007—2009 гг.: Сб. науч. тр. Воронеж: ВГПУ, 2009. С. 43-61.
 О двух «окуджавских» песнях Галича // Галич: Новые ст. и материалы. Вып. 3. М., 2009. С. 289—322.
 Размышления о самоиронии, корректности цитирования, агглютинации и конфабуляции, или О том, как и когда молодые поэты «били» Булата Окуджаву // Голос надежды. Вып. 6. М., 2009. С. 234—305.
 Библиографические записки с эпиграфами: (По разным поводам этюды) // Голос надежды. Вып. 7. М., 2010. С. 483—514.
 Шагающий не в ногу: Уроки ЮФа // Жажда дружбы: Карякин о друзьях; Друзья о Карякине. М.: Радуга, 2010. С. 332—337.
 Цена вопроса: [О неучастии Б. Окуджавы в альманахе «Метрополь»] // Грани. Вып. 239. Париж, 2011. С. 6-15.
 «Былое нельзя воротить…»: [Записки на полях окуджавоведения] // Грани. Вып. 240. Париж, 2011. С. 180—214.
 «Сердечные песни»: Окуджава и Ив Монтан / В соавт. с А. В. Кулагиным // Голос надежды. Вып. 8. М., 2011. С. 204—254.
 Из запасных файлов // Вопр. лит. 2012. Вып. 1. С. 399—417.
 Из записей на полях опубликованного // Голос надежды. Вып. 9. М., 2012. С. 523—529.
 «Высоцкий. Спасибо, что живой»: Об этимологии крылатого выражения / В соавт. с И. В. Шумкиной // В поисках Высоцкого. Пятигорск, 2012. № 6. С. 41-50.
 Фразеологический потенциал песни «Братские могилы»: Цитаты, крылатые строки и их трансформации // Владимир Высоцкий: исследования и материалы 2011—2012 гг.: [Сб. науч. тр.]. Воронеж: ВГПУ, 2012. С. 276—315.
 Воркута, Инта, Сыктывкар: Десять дней на Севере // Голос надежды. Вып. 10. М., 2013. С. 517—549.
 Версии о начале семидесятых // Голос надежды. Вып. 10. М., 2013. С. 550—566.
 Как запрещали Высоцкого: Три документа нач. 1980-х из архива ЦК КПСС // В лучистой филиграни…: Сб. науч. Тр. к 65-летию С. М. Шаулова / Сост. , С. С. Шаулов. Уфа: БГПУ, 2014. С. 90-99.
 О датировке песни Окуджавы «Мастер Гриша» // «А иначе зачем на Земле этой вечной живу…»: Художеств. мир Булата Окуджавы. Материалы Четвёртых междунар. науч. чтений «Калуга на лит. карте России» / Ответ. ред. И. А. Каргашин. Калуга: КГУ им. К. Э. Циолковского, 2014. С. 24-31.
 Булат Окуджава и Владимир Высоцкий: История знакомства // Russian Literature (Netherlands). Elsevier Science Publ., 2015. Vol. 77, Issue 2 (15 febr.). P. 197—222.
 Легенды из жизни авторской песни: записки на полях // Чистая образность: Сб. науч. тр. в честь И. А. Каргашина / Сост. Е. А. Балашова. Калуга: Политоп, 2017. С. 140—148.
 «Ванька Морозов», его друзья и недруги // «Как он дышит, так и пишет»: Сб. науч. тр. к 60-летию проф. А. В. Кулагина / Отв. ред. В. А. Викторович. Коломна: ГСГУ, 2018. С. 93-110.

Примечания

Литература 
 К пятидесятилетию Андрея Евгеньевича Крылова: Список науч. тр. / Сост. В. Юровский при участии А. Кулагина; Предисл. А. Кулагина. Коломна, 2005. 14 с.
 Кто есть кто в российском литературоведении: Библиогр. слов.-справ. / РАН; ИНИОН; Гл. ред. А. Н. Николюкин. М., 2011. С. 181—182.
 А. Е. Крылов: Материалы к библиографии / Сост. В. Юровский при участии А. Кулагина // Голоса: Сб. статей к 60-летию Андрея Крылова. М.: Булат, 2015. С. 162—186.

Ссылки 
 Андрей Крылов на сайте Российской государственной библиотеки
 Андрей Крылов на сайте Библиотека Российской академии наук
 
 Андрей Крылов на сайте Bards.ru

Музейные работники России
Писатели России по алфавиту
Библиографы России
Текстологи
Высоцковеды
Выпускники МЭСИ